Tournoi de France- piłkarskie turnieje towarzyskie we Francji rozegrano dwukrotnie w 1988 i 1997 roku. W pierwszym z nich uczestniczyły reprezentacje narodowe: gospodarzy, Austrii, Szwajcarii i Maroka, zaś w drugim reprezentacje: gospodarzy, Brazylii, Anglii i Włoch.

Zwycięzcy turnieju 
 1988 Francja
 1997 Anglia

Tournoi de France